Berrueces kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berrueces (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Berrueces (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar